Gordon Dickson est le nom de

 Gordon Dickson (athlétisme) (1932-2015) athlète canadien
 Gordon R. Dickson (1923-2001), écrivain américain de science-fiction